Perlmutter steht für:
 das Biomineral Perlmutt(er), siehe Perlmutt

Perlmutter ist der Familienname folgender Personen:
 Adele Perlmutter (1845–1941), österreichische Fotografin
 David D. Perlmutter, Kommunikationswissenschaftler
 Ed Perlmutter (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Howard V. Perlmutter (1925–2011), Globalisierungsexperte
Izsák Perlmutter (1866–1932), ungarischer Maler
 Saul Perlmutter (* 1959), US-amerikanischer Astronom